North Berwick – miasto w Szkocji
Miejscowości w USA:
 North Berwick – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 North Berwick – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 North Berwick (ang. North Berwick Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York